Iwaschtschenky (ukrainisch ; russische Entsprechung Iwaschtschenki/Иващенки) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Chorol, siehe Subiwka (Chorol)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Subiwka (Myrhorod)